Chajim Kac, přepisováno také Chaim, Haim, Hayim; příjmení přepisováno také Katz, může být:
 Chajim Kac (politik) izraelský politik, bývalý ministr sociálních věcí,
 Chajim Kac (voják),
 Chajim Kac (rabín) izraelský rabín, bývalý roš ješiva ješivy ha-Kotel.